Le château d'Ampilly-le-Sec est un château du  situé à Ampilly-le-Sec  dans le département français de la Côte-d'Or.

Localisation 
Le château se situe à l’est du village sur le rebord du plateau d’où il domine la vallée de la Seine.

Histoire 
Le château actuel est construit au  par la famille de Sommyèvre, seigneurs d’Ampilly. Il possédait alors une chapelle castrale bénite en 1700. En 1828, le château est remanié par M. Cousturier, nouveau maître des forges d'Ampilly.

Architecture 
Le château présente un grand corps de logis complexe avec quatre pavillons d’angle. Porté par une terrasse côté vallée, il est couvert de tuiles vernissées monochromes et cache des jardins à la française. On note la belle ferronnerie du puits.

Mobilier 
Le salon était orné de remarquables tableaux de maîtres présentant des paysages locaux. Aujourd’hui, le château d'Ampilly est une propriété privée qui ne se visite pas.

Notes et références

Annexe

Articles connexes 

 Liste des châteaux de la Côte-d'Or

Ampilly-le-Sec